Asselborn ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Asselborn (* 1949), luxemburgischer Politiker und Außenminister
 Jean-Claude Asselborn (* 1954), luxemburgischer Schriftsteller
 Simone Asselborn-Bintz, luxemburgische Politikerin

Asselborn ist der Name folgender Orte:

 Asselborn (Wintger)
 Asselborn (Bergisch Gladbach) 
 Asselborner Hof